Jahnhalle steht für:

 Jahnhalle (Bad Breisig)
 Jahnhalle (Fürstenfeldbruck)
 Jahnhalle (Haltern)
 Jahnhalle (Hamburg), Hamburg-St. Georg
 Jahnhalle (Pforzheim)
 Jahnhalle (Rüsselsheim)
 Jahnhalle (Ulm)
 Jahnhalle (Mönchengladbach)

Siehe auch:
 Jahn-Turnhalle (Fähr), ein Baudenkmal in Bremen-Fähr
 Jahnturnhalle Halle (Saale)
 Jahn-Turnhalle (Lehrte), ein Baudenkmal in Lehrte